Filhote
Centro Regional para Inovação do Algarve - cuja sigla é CRIA
Cria (álbum) - de Almir Sater
Music Canada - empresa musical do Canadá

Desambiguação